Флексинг, —  стиль уличного танца из Бруклина, Нью-Йорк, который характеризуется ритмичностью извилистых движений в сочетании с вэйвингом, таттингом, bone breaking и глайдингом. Флекс-танцоры, также называются флексерами, часто выступают без футболки, кепка в их выступлениях придаёт зрелищности. Флексинг в основном танцуется под хип-хоп-музыку, но этот танец пошёл не от танца хип-хоп и не из хип-хоп-культуры. Этот танец развился из ямайского стиля уличного танца, называющегося Брук Ап (Bruk-Up), который выполнялся под дэнсхолл и регги. Stefan «Mr. Wiggles» Clemente описывает Брук Ап как регги-стиль поппинга. Флексинг был представлен в третьем сезоне America’s Best Dance Crew (ABDC), во втором сезоне The LXD, и в музее Гуггенхайма как часть мероприятия YouTube Play.

Примечания 
 Johnson, Kristy (December 2, 2009). «Britney’s Dance Dream Team». DanceInforma.com. Проверено 2010-11-10. "Жизнь в Бруклине и с моей семьей будучи West Indian, я был внутри огромного количества Dancehall Reggae музыки. Я закончил тем, что часть шоу в Бруклине называется «Flex N Brooklyn», то что создано, мы называем Флексинг, который преобразился из стили называемый ‘The Bruk Up’ из Ямайки.
 Harrison, Darryl (October 26, 2009). «Bone flexing in Brooklyn». NYPost.com. Проверено 2010-11-10. "Самое большое заблуждение в том, что флексинг или наш стиль пришел из хип-хопа, и это не так. На самом деле он пришел из регги. Он пришел из «Брук Ап (Bruk Up)».
 Love, Paulino (March 21, 2009). «Power Moves: Turf and Flex Dancers Build Bicoastal Bonds». WireTapMag.com. Проверено 2010-11-10. «Этот стиль базируется на регги-стиле анимации», Steffan «Mr. Wiggles» Clemente, один из судей этого события. «Люди сравнивают это с поппингом, но это регги-стиль поппинга».

Ссылки 
 Bone Flexing in Brooklyn' s Battle Fest — New York Post репортаж о истории Flexing
 
 

Уличные танцы